Californiulus är ett släkte av mångfotingar. Californiulus ingår i familjen Paeromopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Californiulus